Informàtica
 Configuration Item, element de configuració del departament de les tecnologies de la informació
Psicologia
 C.I., Acròstic castellà per Q.I. o Quocient intel·lectual
Sintaxi
 Complement indirecte, funció sintàctica dins una frase.